Tangará (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Tangará (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Tangará da Serra (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Tangará da Serra (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso